De zeventiende etappe van de Ronde van Frankrijk 2015 werd verreden op woensdag 22 juli 2015 van Digne-les-Bains naar Pra Loup. Het was een relatief korte bergrit van 161 km.

Parcours 
Onderweg passeerde het peloton twee cols van derde categorie, twee cols van de tweede categorieën een col van de eerste categorie. Er was een tussensprint in Beauvezer.

Verloop

Tussensprints

Bergsprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe link 
  De route van de 17e etappe op www.letour.fr

17
Sportevenement in Provence-Alpes-Côte d'Azur
Sport in Alpes-de-Haute-Provence